Dieser Artikel behandelt die Chilenische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1930.

Qualifikation 
Da Uruguay alle Teilnehmer persönlich einlud, gab es keine Qualifikation.

Aufgebot

Spiele

Vorrunde 

|}

In Gruppe 1 setzte sich erwartungsgemäß der Favorit Argentinien durch. Im dritten Spiel der Gruppe kam Chile zu seinem ersten WM-Sieg. Mexiko wurde vor 500 Besuchern mit 3:0 abgefertigt. Auch die Franzosen konnten sich nicht gegen die Chilenen behaupten. Den 1:0-Endstand für die Südamerikaner besorgte der Halbrechte Subiabre in der 64. Minute. Gegen Argentinien gab es jedoch im letzten Spiel eine 1:3-Niederlage, die den Gruppensieg für die Argentinier bedeutete. Chile wurde somit Zweiter, was nicht zur Teilnahme am Halbfinale reichte.

Weblinks 

1930
Chile